Eintracht Frankfurt – niemiecki klub piłkarski z Frankfurtu nad Menem założony w 1899 roku.

Informacje ogólne 
 Rok założenia: 1899
 Barwy: czerwono-czarno-białe
 Adres: Mörfelder Landstr. 362, D-60528 Frankfurt am Main
 Prezydent: Peter Fischer
 Prezes: Markus KröscheOliver FrankenbachAxel HellmannPhilipp Reschke
 Trener: Oliver Glasner
 Asystenci trenera: Michael AngerschmidRonald Brunmayr
 Stadion: Deutsche Bank Park
 Główny sponsor: Indeed

Historia herbu

Sukcesy

Trofea międzynarodowe

Trofea krajowe

Pozostałe 
 Coppa delle Alpi: 1967

 Mistrzostwa Niemiec Południowych: 
 Mistrzostwo: 1929–30, 1931–32, 1952–53, 1958–59
 II miejsce: 1912–13, 1913–14, 1930–31, 1953–54, 1960–61, 1961–62

 Nordkreis-Liga: 1911–12, 1912–13, 1913–14

 Kreisliga Nordmain:
 Mistrzostwo: 1919–20, 1920–21
 II miejsce: 1921–22

 Bezirksliga Main-Hessen:
 Mistrzostwo: 1927–28, 1928–29, 1929–30, 1930–31, 1931–32
 II miejsce: 1932–33

 Gauliga Südwest/Mainhessen:
 Mistrzostwo: 1937–38
 II miejsce: 1936–37

 Hessenpokal:
 Zdobywca: 1946, 1969
 Finalista: 1949

 Hessenliga:
 Mistrzostwo: 1970, 2002
 II miejsce: 1978, 1983, 1995

 Trofeo Conde de Fenosa: 1972

 Antalya Cup: 2011

 Frankfurt Main Finance Cup: 2014, 2015, 2016, 2017

 Trofeo Bortolotti: 2016

 Fuji-Cup: 
 Zdobywca: 1992
 II miejsce: 1994

Sezony (w XXI wieku)

Obecny skład 

 Stan na 27 lutego 2023

Piłkarze na wypożyczeniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

 
Kluby piłkarskie w Hesji
Kluby piłkarskie założone w 1899
Zwycięzcy Pucharu UEFA i Ligi Europy
Sport we Frankfurcie nad Menem